

Lokalizacje

Stany Zjednoczone 
 Moore – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Butte
 Moore – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Fergus
 Moore – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cleveland
 Moore – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Frio

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Moore (ang. Moore Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 Moore (ang. Moore County) – hrabstwo w stanie Karolina Północna
 Moore (ang. Moore County) – hrabstwo w stanie Tennessee
 Moore (ang. Moore County) – hrabstwo w stanie Teksas

Przestrzeń kosmiczna 
 (2602) Moore – planetoida z pasa głównego asteroid
 (2110) Moore-Sitterly – planetoida z pasa głównego asteroid

Pozostałe 
 Moore – miejscowość w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 New Moore – wyspa, w Bangladeszu zwana South Talpatti

Osoby 
 Charles Moore – ujednoznacznienie
 Dennis Moore – ujednoznacznienie
 George Moore – ujednoznacznienie
 Henry Moore – ujednoznacznienie
 John Moore – ujednoznacznienie
 Kevin Moore – ujednoznacznienie
 Michael Moore – ujednoznacznienie
 Patrick Moore – ujednoznacznienie

Artyści 
 Adrianne Diane Moore – amerykańska aktorka pornograficzna, reżyserka i producentka
 Alan Moore (ur. 1953) – brytyjski pisarz, autor komiksów
 Albert Joseph Moore – angielski malarz wiktoriański
 Alecia Beth Moore – amerykańska piosenkarka i autorka tekstów
 Brian Moore – pisarz irlandzki
 Christopher Moore (ur. 1957) – amerykański pisarz
 Christy Moore – irlandzki popularny piosenkarz i gitarzysta folkowy
 C.L. Moore – amerykańska pisarka science fiction i fantasy
 Demi Moore (ur. 1962) – aktorka amerykańska
 Douglas Moore – amerykański kompozytor
 Dudley Moore – angielski aktor, komik i muzyk
 Gary Moore (1952-2011) – muzyk rockowy, gitarzysta
 George Augustus Moore – irlandzki pisarz, poeta, krytyk, dramaturg
 Gerald Moore – angielski pianista
 Grace Moore – amerykańska aktorka
 Joanna Cook Moore – amerykańska aktorka filmowa oraz serialowa
 Joel Moore – amerykański aktor
 Julianne Moore (ur. 1960) – amerykańska aktorka
 Kenneth Moore – amerykański raper,
 Lesley Moore – amerykańska piosenkarka, tancerka
 LeRoi Moore – amerykański saksofonista
 Mandy Moore – amerykańska aktorka, piosenkarka i choreografka
 Marianne Moore (1887-1972) – poetka amerykańska
 Mary Tyler Moore – amerykańska aktorka
 Ondre Moore – amerykański raper
 R. Stevie Moore – amerykański piosenkarz, kompozytor i multiinstrumentalista
 Roger Moore (1927-2017) – brytyjski aktor
 Ronald D. Moore – amerykański scenarzysta i producent telewizyjny
 Scotty Moore – amerykański gitarzysta rock’n’rollowy
 Sonny Moore – amerykański producent, DJ
 Shemar Moore – amerykański aktor telewizyjny filmowy, model
 Ted Moore – brytyjski operator filmowy
 Thomas Moore – poeta irlandzki
 Thomas Michael Moore – amerykański aktor, scenarzysta producent filmowy
 Thurston Moore – członek zespołu Sonic Youth

Sportowcy 
 Bobby Moore (1941-1993) – piłkarz angielski
 Craig Moore – piłkarz australijski
 Elisabeth Moore (1876-1959) – tenisistka amerykańska
 Jessica Moore – australijska tenisistka
 Joe-Max Moore – amerykański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Jonathan Moore – angielski lekkoatleta specjalizujący się w trójskoku
 Luke Moore – angielski piłkarz
 Obea Moore – amerykański lekkoatleta, sprinter
 Ronnie Moore – żużlowiec nowozelandzki
 Tara Moore – brytyjska tenisistka

Pozostali 
 Adolphus Warburton Moore – brytyjski alpinista
 Alexander Pollock Moore – amerykański dyplomata i wydawca
 Christopher W. Moore – mediator, moderator, projektant systemów zarządzania konfliktami oraz trener
 Edward F. Moore – amerykański matematyk
 Edward Moore Kennedy – amerykański polityk
 Frederic Moore – brytyjski entomolog lepidopterolog
 George Edward Moore (1873-1958) – filozof brytyjski
 Gordon E. Moore (ur. 1929) – informatyk amerykański, twórca prawa Moore’a
 Greg Moore – kanadyjski kierowca wyścigowy
 Mike Moore – nowozelandzki polityk i dyplomata
 Peter Moore – brytyjski seryjny morderca
 Robert Lee Moore – amerykański matematyk
 Royall T. Moore – amerykański mykolog
 Stanford Moore – amerykański biochemik, profesor biochemii Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku
 Thomas Patrick Moore – kongresmen Stanów Zjednoczonych z Kentucky

Postacie fikcyjne 
 Lily Moore Tyler – postać fikcyjna z serialu 4400

Inne 
 Moore – samochód wyścigowy

Zobacz też 
 Ulysses Moore – seria fantastycznych powieści przygodowych dla dzieci i młodzieży, napisana przez włoskiego pisarza Pierdomenico Baccalario
 Introducing Glen Moore – album muzyczny amerykańskiego basisty i multiinstrumentalisty Glena Moore’a
 We Want Moore! – album koncertowy Gary’ego Moore’a wydany w 1984 roku
 Mohr
 Moor
 Mor
 More